Бори́с Алма́зов:
 Алмазов, Борис Александрович (род. 1944) — советский и российский бард и писатель.
 Алмазов, Борис Николаевич (1827—1876) — русский поэт-пародист, переводчик и литературный критик, прозаик.